Râul Mare se poate referi la:

 Râul Mare - afluent al râului Bârsa
 Râul Mare - unul din cele două brațe care formează Râul Cibin
 Râul Mare - unul din cele două brațe care formează Râul Cugir
 Râul Mare - afluent al râului Mara, numit și Râul Cosău.
 Râul Mare - afluent al râului Strei
 Râul Mare - afluent al râului Țibău

Vezi și 
 Râul Mare al Porumbacului
 Râul Mare al Avrigului

Toponime românești